Poulin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Poulin (1957–2015), kanadischer Eishockeyspieler
 Daniel Poulin (Strongman), kanadischer Strongman und Armwrestler
 Dave Poulin (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler
 Jacques Poulin (* 1937), frankokanadischer Schriftsteller aus der Provinz Québec
 Kevin Poulin (* 1990), kanadischer Eishockeytorwart
 Marie-Philip Poulin (* 1991), kanadische Eishockeyspielerin
 Mélissa Désormeaux-Poulin (* 1981), kanadische Schauspielerin
 Patrick Poulin (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Pierre Poulin (* 1958), kanadischer Freestyle-Skier

Siehe auch:
 Poulain
 Poullain